Юсуфбеков — фамилия. Известные носители:
 Юсуфбеков, Рустамбек Юсуфбекович (1923—2007) — политик и учёный Таджикской ССР.
 Юсуфбеков, Худоер Юсуфбекович (1928—1990) — советский растениевод, академик АН Таджикской ССР.